Rancabango (Patokbeusi), een plaats in Indonesië
Rancabango (Tarogong Kaler), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing